NGC 4650A (другие обозначения — ESO 322-69, AM 1242-402, DCL 178, PRC A-5, PGC 42951) — линзообразная галактика (S0) с полярным кольцом, находящаяся в созвездии Центавр.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Галактика является одной из первых, у которых было обнаружено полярное кольцо.

Примечания 

4650
Центавр (созвездие)
Линзообразные галактики
Галактики с полярным кольцом